Дино Пита (; род. , Фоча, Югославия) — шведский профессиональный баскетболист боснийского происхождения, играет на позиции атакующего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Сёдертелье Кингз».

Карьера 
Свою карьеру Дино Пита начал в шведском клубе «Сёдертелье Кингз» в 2007 году. С 2013 по 2015 год играл в Бельгии за клуб «Льеж». Затем снова вернулся в «Кингз».

Сборная Швеции 
В составе сборной Швеции он принимал участие в чемпионате Европы 2013 года, а также в квалификациях к чемпионатам Европы 2013, 2015 и 2017 годов.

Статистика

Ссылки 
 Статистика игрока на сайте basketball.realgm.com 
 Профиль на сайте FIBA.com 

Баскетболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по баскетболу
Игроки БК «Льеж»
Игроки БК «Сёдертелье Кингз»